Voici la liste des planètes mineures numérotées de 464001 à 465000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 464001 à 465000

464001-464100

464101-464200

464201-464300

464301-464400

464401-464500

464501-464600

464601-464700

464701-464800

464801-464900

464901-465000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000